Calêndula é a designação comum a diversas espécies botânicas da família Asteraceae e do género Calendula, embora seja geralmente associada apenas à espécie Calendula officinalis. Calêndula pode referir-se a:

 Calendula — género botânico
 Calendula officinalis — planta cujos nome mais vulgar é calêndula ou margarida
 Calendula arvensis — planta também conhecida como calêndula-silvestre, calêndula-do-campo, malmequer, erva-vaqueira e belas-noites
 Calendula maderensis — espontânea em Porto Santo e na Madeira, também conhecida como vacoa ou vaqueira
 Calendula suffruticosa — planta espontânea na Europa e Açores

Desambiguação